Unggi kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Sŏnbong, ort, Rason, 
 Sŏnbong-gun, kommun, Rason, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar